Das Smart Card Open Monet+ 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Zlín. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 23. bis 30. Juni 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Zlín